Hartford - a capital do estado de Connecticut, nos Estados Unidos
Ou ainda:
 Hartford (Alabama)
 Hartford (Arkansas)
 Hartford (Dakota do Sul)
 Hartford (Illinois)
 Hartford (Iowa)
 Hartford (Kansas)
 Hartford (Kentucky)
 Hartford (Michigan)
 Hartford (Ohio)
 Hartford (Wisconsin)

Veja também
 Hartford City

Desambiguações de topônimos